Cronica, auch Crónica (spanisch) oder Crônica (portugiesisch), steht für:
 Crónica Albeldense asturische Chronik, 
 Crónica TV argentinischer Nachrichten-Fernsehsender, 
 Crônica (Literaturgattung), eine brasilianische und portugiesische Form des journalistischen Gesellschaftsechos.